Боаль (, галісійсько-астурійською Bual) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Астурія
 Боаль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан